Amerikai Egyesült Államok
 Langley (Arkansas)
 Langley (Dél-Karolina)
 Langley (Illinois)
 Langley (Kansas)
 Langley (Kentucky)
 Langley (Oklahoma)
 Langley (Virginia)
 Langley (Washington)

 Ausztrália
 Langley (Victoria)

 Egyesült Királyság
 Langley (Berkshire)
 Langley (Cheshire)
 Langley (Essex)
 Langley (Greater Manchaster)
 Langley (Hampshire)
 Langley (Hertfordshire)
 Langley (Kent)
 Langley (Northumberland)
 Langley állomás, Berkshire

 Franciaország
 Langley (Vosges)

Egyéb
 Langley, családnév
 Langley, kráter
 Langley, mértékegység